Яков Зельдо́вич:
 Зельдович, Яков Борисович (1914—1987) — советский физик-теоретик, трижды Герой Социалистического Труда, академик (1958).
 Зельдович, Яков Борисович (1869—1949) — советский анатом.